Евріа́ла — багатозначний термін:

Міфологія 
Евріала (, Euryale) — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології:
 Евріала — володарка амазонок.
 Евріала — дочка критського царя Міноса.
 Евріала — дочка аргоського володаря Прета.
 Евріала — одна з горгон, сестра Сфено й Медузи.

Біологія 

 Евріала — рід рослин родини лататтєвих.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів
Міфічні створіння у давньогрецькій міфології
Персонажі за алфавітом